Samborek – wieś w województwie warmińsko-mazurskim
 Samborek – osiedle miasta Skawina w województwie małopolskim